Бори́с Са́вченко:* Савченко, Борис Владимирович (род. 1986) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Савченко, Борис Иванович (род. 1939) — советский и украинский кинорежиссёр, актёр, педагог.